San Pedro del Arroyo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Pedro del Arroyo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 San Pedro del Arroyo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar